Olga Geyko est une joueuse de volley-ball ukrainienne née le  à Zaporijia. Elle mesure  et joue au poste de passeuse. Elle totalise  en équipe d'Ukraine.

Biographie

Clubs

Palmarès

Équipe nationale
Championnat d'Europe des moins de 18 ans
 Vainqueur : 2005.

Clubs
Championnat d'Ukraine
Vainqueur : 2009.
 Coupe d'Ukraine 
 Vainqueur : 2009.

Notes et références

Liens internes
 Équipe d'Ukraine de volley-ball féminin

Liens externes
  Son profil sur le site de la FIVB
  Son profil sur le site de la CEV

Joueuse ukrainienne de volley-ball
Naissance en avril 1988
Naissance à Zaporijjia